Riesa steht für:
 Riesa, Stadt im Landkreis Meißen, Sachsen
 Kreis Riesa, Landkreis im Bezirk Dresden
 Riesa (Schiff, 1863), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Riesa (Schiff, 1897), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Siehe auch:
 Risa